Ten artykuł jest o demograficznych cechach populacji na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, w tym gęstości zaludnienia, pochodzeniu etnicznym, poziomie edukacji, zdrowiu publicznym, statusie ekonomicznym, przynależności religijnej i innych aspektach ludności.

Populacja 
Średni wiek mieszkańców Amerykański Wysp Dziewiczych wynosił: 39,2 roku (38,5 dla mężczyzn i 39,8 dla kobiet) (Spis powszechny z 2010 roku).

Statystyka urodzeń i zgonów 
Źródło

Struktura ludności 
Źródło

Zdrowie 
Wskaźnik umieralności niemowląt według stanu na 2010 rok wynosił 7,4 zgonów/1 000 żywych urodzeń: 8,14 zgonów/1000 urodzeń żywych dla mężczyzn i 6,63 zgonów/1 000 żywych urodzeń wśród kobiet. Oczekiwana długość życia to 79,61 lat (76,57 dla mężczyzn, 82,83 dla kobiet).

Pochodzenie etniczne i religia 
Według spisu powszechnego z 2010 roku, ludność jest złożona z następujących grupy etnicznych:

 Czarni lub Afroamerykanie 76,0%
 Latynosi 17,4% 
 Biali 15,6%
 2,1% identyfikuje się z więcej niż jedną grupą etniczną
 6,2 % inne grupy.

Miejsce urodzenia:

 Amerykańskie wyspy Dziewicze 46,7%
 St. Croix - 23,8%
 St. Thomas 22,5%
 St. John 0,4%
 Ameryka Łacińska i Karaiby 34,7%
 Saint Kitts i Nevis 5,6%
 Dominika 5,0%
 Dominikana 4,2%
 Antigua i Barbuda 3,7%
 Portoryko 3,3%
 Saint Lucia 3,3%
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 1,9%
 Trynidad i Tobago 1,6%
 Haiti 1,6%
 Anguilla 0,8%
 Jamajka 0,5%
 Inne kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów 3,1%
 USA 15,8%
 Azja 1,4%
 Europa 0,9%
 Inne 0,4%

Wyznania na wyspach:

 Baptyzm 42%
 Kościół rzymskokatolicki 34% (patrz Rzymskokatolicka diecezja Św. Tomasza)
 Kościół Episkopalny 17%
 inne 7%

Języki 
Według spisu powszechnego z 2010 roku, języki, którymi mówi się na Amerykańskich Wyspach Dziewiczych to:
 Angielski 71,6%
 Hiszpański lub hiszpański kreolski 17,2%
 Francuski i francuski kreolski 8,6%
 Inne 2,5%

CIA World Factbook 
Źródło
Populacja
103 574 (2015)

Powierzchnia
1 910 km²

Gęstość zaludnienia
54,23 osób/km²

Czysty współczynnik migracji
-7,67 migrantów/1000 mieszkańców (2015)

Urbanizacja
ludność miejska: 95,3% ogółu ludności (2015)
tempo urbanizacji: 0,25% roczne tempo zmian (2010-15)

Współczynnik umieralności niemowląt

cała populacja:
6,64 zgonów/1 000 żywych urodzeń

mężczyźni:
7,35 zgonów/1 000 żywych urodzeń

kobiety:
5,89 zgonów/1000 urodzeń żywych (2015)

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu

cała populacja:
79,89 lat

mężczyźni:
76,84 lat

kobiety:
83,11 lat (2015)

Dzietność:
1,74 (2015)

HIV/AIDS (2013)

Procent zakażonych wśród dorosłych:
brak danych

Liczba osób żyjących z HIV/AIDS:
brak danych

Roczna liczba zgonów z powodu HIV/AIDS:
brak danych

Przypisy 

Demografia według państw
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych